Einhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Einhoff (1901–1988), deutscher Maler und Grafiker
 Friedrich Einhoff (Künstler) (* 1936), deutscher Künstler 
 Petra Einhoff (* 1963), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin